George Ramsay (8. hrabia Dalhousie) (zm. 1787)
 George Ramsay (9. hrabia Dalhousie) (1770–1838)
 George Ramsay (12. hrabia Dalhousie) (1806–1880)
 George Ramsay (1855-1935) – pierwszy manager/ trener Aston Villi

Zobacz też